Albino Jara Benegas – militare paraguaiano
 Casilda Benegas Gallego – supercentenaria argentina di origine paraguaiana
 Domingo Benegas – ex calciatore paraguaiano
 Félix Antonio Benegas – ex calciatore paraguaiano
 Francisco Javier Delgado Benegas – cardinale e patriarca cattolico spagnolo
 Ismael Benegas – calciatore paraguaiano
 Jorge Benegas – calciatore argentino
 Juan Benegas – calciatore spagnolo
 Leandro Benegas – calciatore argentino
 Nicolás Benegas – calciatore argentino